Новогеоргиевка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новогеоргиевка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Новогеоргиевка — село в Михайловском районе Амурской области.
 Новогеоргиевка — село в Шимановском районе Амурской области.
 Новогеоргиевка — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Новогеоргиевка — деревня в Туймазинском районе Башкортостана, упразднена в 1981 г.
 Новогеоргиевка — хутор в Красненском районе Белгородской области.
 Новогеоргиевка — хутор в Ольховском районе Волгоградской области.
 Новогеоргиевка — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.
 Новогеоргиевка — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Новогеоргиевка — село в Тарумовском районе Дагестана.
 Новогеоргиевка — деревня в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Новогеоргиевка — посёлок в Тисульском районе Кемеровской области.
 Новогеоргиевка — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Новогеоргиевка — деревня в Иланском районе Красноярского края.
 Новогеоргиевка — деревня в Манском районе Красноярского края.
 Новогеоргиевка — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области, упразднена в 2011 г.
 Новогеоргиевка — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Новогеоргиевка — село в Октябрьском районе Приморского края.
 Новогеоргиевка — деревня в Казанском районе Тюменской области.

Украина 
 Новогеоргиевка — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Новогеоргиевка — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Новогеоргиевка — село в Ананьевском районе Одесской области.

См. также 
 Георгиевка
 Ново-Георгиевское
Новогеоргиевка 1-я
Новогеоргиевка 2-я